

Patronyme 

 Jean Ponsard (1747-1814), général de brigade français ;
 François Ponsard (1814-1867), poète et auteur dramatique français ;
 Édouard Ponsard (1825-1902), homme politique français ;
 René Ponsard (1826-1894), poète, chansonnier goguettier français ;
 Raoul Mesnier du Ponsard (1849-1914), ingénieur franco-portugais ;
 Paul Ponsard (1880-1915), sculpteur français ;
 Henry Ponsard (1896-1960), homme politique français ;
 Mireille Ponsard (1908-1999), chanteuse lyrique française ;
 Christine Ponsard (1957-2004), auteure spirituelle et scénariste de bande dessinée ;
 Nathalie Junod Ponsard (1961-), artiste visuelle française ;
 Adrien Ponsard (1975-), joueur français de football.

Toponyme 

 Rue François-Ponsard, voie du  de Paris ;
 Collège Ponsard, collège français de la ville de Vienne.